NS 1300 (stoomlocomotief), Nederlandse stoomlocomotief uit 1881, latere serie NS 1300
NS 1700 (stoomlocomotief), Nederlandse stoomlocomotief uit 1899, latere serie NS 1300
NS 1300 (elektrische locomotief), Nederlandse elektrische locomotief uit 1952, serie NS 1300